La ligne 41 est une ancienne ligne du tramway vicinal d'Anvers de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Anvers à Turnhout entre  et .

Histoire 

 : mise en service entre la porte de Turnhout à Anvers et Wijnegem Canal; écartement du Cap (); traction vapeur, exploitation par la Antwerpsche Mij voor den Dienst van Buurtspoorwegen (AMDB), capital 1.

 : prolongement de Wijnegem Canal à Oostmalle et Hoogstraten.

 : extension de la porte d'Anvers Porte de Turnhout à Anvers Zurenborg (dépôt et station vicinale).

 : prolongement de Oostmalle à Turnhout.

 : mise à l'écartement métrique ().

 : reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : électrification entre Anvers Porte de Turnhout et Schilde, section Anvers Zurenborg - Anvers Porte de Turnhout déjà électrifiée (pour la ligne 42)

 : suppression du trafic voyageur sur la section Anvers Porte de Turnhout - Anvers Zurenborg (maintien du dépôt), terminus déplacé à la Rooseveltplaats par les voies du tramway urbain.

 : électrification entre Schilde et Turnhout Grand Place.

 : suppression de la section Oostmalle - Hoogstraten (traction autonome).

 : suppression de la section Oostmalle - Turnhout et suppression du service 41.

 : suppression, remplacement par un autobus sous l'indice 41.

Exploitation

Films de destination

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway vicinal d'Anvers
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway vicinal d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers